Кампанус:

 Кампано, Джованни — итальянский математик XIII века.
 Кампанус, Иоанн — нидерландский антитринитарий.